

Sigle 
 Autostrada A55 tangenziali nord, sud e diramazioni di Torino

Codici 
 A55 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Vallemare di Borbona
 A55 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa vecchia indiana